Dom niespokojnej starości (fr. Mon petit doigt m'a dit) – francuski film z 2005 roku w reż. Pascala Thomasa; ekranizacja kryminału Agathy Christie
 Dom niespokojnej starości, albo: Dom nad kanałem, Panna Marple: Tajemnica Obrazu (ang. Marple: By the Pricking of My Thumbs) – brytyjski film z 2006 roku w reż. Petera Medaka; ekranizacja kryminału Agathy Christie
 Dom niespokojnej starości – polski serial z 2005 roku w reż. Adka Grabińskiego